Калково може да се отнася за:

 Калково, квартал на град Търговище, България;
 Калково, бивше село в Самоковско, България, залято от язовир Искър в 1954 година;
 Калково, село в община Валандово, Северна Македония